Magdalena auf dem Kalvarienberg (und ähnlich) heißen:

 Hl. Magdalena auf dem Kalvarienberg (Graz), Kapelle auf den Grazer Kalvarienberg in Land
 Hl. Magdalena am Kalvarienberg (Mautern), bei Mautern in Steiermark

Siehe auch:
 Maria Magdalena und Passion – zur Bibelgeschichte der Szene
 Magdalenenkirche, Kalvarienberg – Überblicksartikel